Gregor József Általános Iskola (Budapest)
Gregor József Általános Iskola (Szeged)